Breithorn kan syfta på följande platser:

Schweiz 

 Breithorn (Lauterbrunnen), berg i kantonen Bern, 
 Breithorn, berg vid Zermatt, Valais, 
 Breithorn (Lötschental), bergstopp i Valais, 
 Breithorn (Simplon), bergstopp i Valais, 
 Breithorn (Grengiols), bergstopp i Valais,

Österrike 

 Breithorn (Steinernes Meer), berg vid Zell am See, förbundslandet Salzburg, 

Robotskapade Österrikeförgreningar